Der 68. Valencia-Rundfahrt 2017 war ein Straßenradrennen in Spanien rund um die Region von Valencia. Das Etappenrennen fand vom 1. bis zum 5. Februar 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und ist dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 
Die fünfte und letzte Etappe musste wegen starken Wind verkürzt. Somit gab es nur noch den Rundkurs in Valencia zu bewältigen über 51,2 km. Geplant war allerdings ein Start in Paterna und sollte anschließend über den Alto del Oronet (496 m über NN), einem Berg der 3. Kategorie, führen. Danach war der Rundkurs in Valencia geplant und hätte dadurch eine Länge von 130,2 km haben sollen.

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017